peut désigner :

 Les Lèvres qui mentent (titre original : Faithless) , un film américain réalisé par Harry Beaumont sorti en 1932 ;
 Faithless, la réédition en 1978 de l'album de Marianne Faithfull Dreamin' My Dreams sorti en 1976 ;
 Faithless, un groupe de musique électronique britannique formé en 1995.

Homonymie de titre